Birtha (griechisch ) steht für:

Städte in der antiken Geographie:
 Stadt in Mesopotamien am Tigris, heute Tikrit im Irak
 Stadt in Osrhoene am östlichen Ufer des Euphrat, heute Birecik in der Türkei
 Birtha (Arabia deserta), Stadt in Arabia deserta am Euphrat südöstlich von Thapsakos

Sonstiges:
 Titularbistum Birtha, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Birtha (Band), eine weibliche Hard-Rock-Band mit Rosemary Butler

Siehe auch

 Birta (Begriffsklärung)